Esistono più comuni francesi con questo nome

 Chemilly – Allier
 Chemilly – Alta Saona
 Chemilly-sur-Serein (Yonne)